Indonesië
 Gending (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Gending (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java